R77 steht für:
 HMS Majestic (R77), ein leichter Flugzeugträger der Royal Australian Navy

R-77 steht für:
 Wympel R-77, eine früher sowjetische und jetzt russische aktiv radargesteuerte Luft-Luft-Rakete mittlerer Reichweite

R77